Pila eller Piła kan syfta på:

 Pila (artist) – en artist

Geografi

Argentina 
1 Partido de Pila, kommun, Buenos Aires,

Cypern 
2 Pýla (ort), Eparchía Lárnakas,

Italien 
3 Pila, Italien, ort och kommun, provinsen Vercelli, Piemonte

Mexiko 
4 La Pila (ort i Mexiko, San Luis Potosí, San Luis Potosí),

Polen 
5 Piła, powiathuvudort, Storpolens vojvodskap, Powiat pilski,

Tjeckien 
6 Pila (ort i Tjeckien), Karlovy Vary, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar